Tyrone Power (1797–1841) ír színész
 Tyrone Power (1869–1931) brit színész
 Tyrone Power (1914–1958) amerikai színész
 Tyrone Power (1959) amerikai színész